Mathieu Beda est un footballeur français né le  à Nice. Il évolue au poste de défenseur. 

Au cours de sa carrière, il a joué 11 matchs en Ligue 1, 34 matchs en Jupiler League et 16 matchs en Bundesliga.

En , Mathieu Beda signe au FC Zurich pour six mois, avec une option pour deux saisons supplémentaires. Il met fin à sa carrière en 2014 où il devient agent de joueurs à Zurich.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur de l'AS Cannes
Joueur des Girondins de Bordeaux
Joueur de l'AS Nancy-Lorraine
Joueur du Saint-Trond VV
Joueur du Standard de Liège
Joueur du FC Kaiserslautern
Joueur du TSV Munich 1860
Joueur du FC Zurich
Naissance en juillet 1981
Naissance à Nice